Il singolare del torneo di tennis Reunion Island Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Peter Wessels che ha battuto in finale Fred Hemmes 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Tomas Behrend (secondo turno)
 Federico Browne (primo turno)
 Giorgio Galimberti (secondo turno)
 Daniel Köllerer (primo turno)

 Olivier Patience (semifinali)
 Nicolas Coutelot (secondo turno)
 Gilles Müller (quarti di finale)
 Alexander Peya (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Reunion Island Challenger 2003